Pilot, osoba koja upravlja, može značiti:

 pilot - osoba koja upravlja zrakoplovom ili drugom letjelicom;
 pomorski peljar ili pomorski pilot - osoba koja upravlja uplovljavanjem broda u luku ili u opasnim vodama;
 pilot (građevinarstvo) - konstrukcijski element nalik stupu

Pilot, kao pridjev, u značenju pokusni, probni, prvi:
 pilot (epizoda) - probna epizoda televizijske serije;
 pilot eksperiment - proba prije glavnog eksperimenta;

Druga značenja:
 Pilot (grad) - grad u Albaniji;
 Pilotska biskupija ili Biskupija Pilot - jedna od šest biskupija u Albaniji;
 pilot (riba) - riba Naucrates ductor;
 HMS Pilot - ime četiri broda Britanske Kraljevske mornarice;
 Pilot (ledolomac) - ruski ledolomac, izgrađen 1864.;
 Pilot (film) - američki film iz 1980.